Devrekani (district), een Turks district in de provincie Kastamon
 Devrekani (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Devrekani